Bowling Green Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bowling Green Township (Illinois)
 Bowling Green Township (Chariton County, Missouri)
 Bowling Green Township (Pettis County, Missouri)
 Bowling Green Township (Licking County, Ohio)
 Bowling Green Township (Marion County, Ohio)